Denumirea de Tătărăni se poate referi la:

Localități din România
Localități din județul Vaslui:
Tătărăni, reședința comunei cu același nume
Tătărăni, o localitate din comuna Dănești

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărani (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești